Вера Викторовна Киперман (), известна като Вера Брежнева е украинска певица, актриса и телевизионен водещ.

Биография 
Вера Брежнева е родена на 3 февруари 1982 г. в Днепродзержинск, УССР. Баща ѝ Виктор работи в химически завод, майка ѝ Тамара работи в същия завод. Вера има три сестри – Галина и по-малките близнаци Анастасия и Виктория.

Вера учи в средно училище 41 в Днепродзержинск. Като тийнейджърка е любител на спорта (хандбал, баскетбол, карате, гимнастика), учи чужди езици, мечтае да учи в юридическия факултет. Въпреки това тя завършва Днепропетровския институт на железопътните инженери, специалност икономика.

Личен живот 
Вера има дъщеря Соня (р. 30 март 2001), чийто баща е Виталий Войченко. Двойката живее в продължение на няколко години без брак.

През ноември 2006 г. Вера се омъжва за украинския бизнесмен Михаил Киперман и сменя името си на Киперман. На 14 декември 2009 г. се ражда дъщеря им Сара. През октомври 2012 г. се развеждат.

През октомври 2015 г. Вера сключва брак с Константин Меладзе.

Кариера

ВИА Гра 
За първи път Вера е на сцена с група ВИА Гра, докато те са на турне през юни 2002 г., като е доброволка от публиката да пее заедно с групата песента „Попытка № 5“.

През ноември 2002 г. е поканена на кастинг за мястото на напусналата Альона Виницкая, където тя преминава успешно. През януари 2003 г. ВИА Гра е в нов състав: Надежда Грановская, Анна Седокова и Вера Брежнева.

Тя остава там за над 4 години. През декември 2007 г. има официално съобщение, че Вера е напуснала Виа Гра.

Соло 
През 2007 г. Вера е обявена за най-секси жена в Русия чрез гласуване от читатели на руското издание на списание Maxim.

През 2008 г., Вера започва да води „Магия десяти“ по Первий канал. През май 2008 г., излиза песента ѝ „Я не играю“. „Нирвана“ е вторият ѝ сингъл, издаден на 27 октомври 2008 г. Също така през 2008 г., Вера участва в шоуто „Ледниковый период-2“.

На 14 септември 2009 г. стартира шоуто за импровизация „Южное Бутово“ по Первий канал. Тя става редовен участник в шоуто. Но след четири епизода на предаването, напуска по майчинство. След раждането на дъщеря си, Вера участва в украинското шоу „Суперзiрка“, ставайки съдия в шоуто.

През април 2010 г. е премиерата на песента „Любовь спасёт мир“. През юни тя е на наградите на Муз-ТВ заедно с Дан Балан.

На 24 ноември 2010 г. е представен първият ѝ солов албум „Любовь спасёт мир“. Той включва 11 песни и два ремикса. В допълнение през 2010 г. Вера е наградена с първата си статуетка на церемонията „Золотой граммофон“ за песента „Любовь спасёт мир“.

На 19 февруари 2011 г. Киев е домакин на шестата церемонията на годишните награди за победители в номинацията „Най-красивите хора на Украйна-2010“, инициирана и организирана от списание Viva! Вера Брежнева става победителка в номинацията „Най-красивата жена на Украйна“.

През април 2015 г., Константин Меладзе обявява втория студиен албум на Вера Брежнева, който се нарича „Ververa“. Той е издаден на 28 април. Включва 14 парчета, повечето от които вече са известни на обществеността. Една седмица преди издаването на албума, на 21 април, в негова подкрепа е пуснат сингъла „Мамочка“, автор и продуцент е Меладзе.

На 6 октомври 2016 г. Вера провежда самостоятелен концерт „Номер 1“ в Киев, в Националния дворец на изкуствата на Украйна, а на 8 октомври – в Москва, Crocus City Hall.

Обществена дейност 
Вера Брежнева създава благотворителна фондация „Луч Веры“, за да помага на деца с хематологични злокачествени заболявания.

През 2014 г. става посланик на ООН за правата на човека и дискриминация срещу ХИВ-позитивни жени, живеещи в Централна Азия и Източна Европа (UNAIDS програма). Според Вера, проблемите с HIV-инфектирани хора от нежния пол са много сериозни: те са по-малко защитени от социална гледна точка, и често има „невероятен натиск от страна на обществото“.

През 2015 г. Вера Брежнева става лице на италианската марка в Русия „Calzedonia“.

Дискография

Соло албуми 
 „Любовь спасёт мир“ (2010)
 „Ververa“ (2015)

В група ВИА Гра 
 „Стоп! Снято!“ (2003)
 „Биология“ (2003)
 „Stop! Stop! Stop!“ (2004)
 „L.M.L.“ (2007)

Компилации 
 „Бриллианты“ (2005)

Видеография

Видеоклипове в състава на групи ВИА Гра

Солови видеоклипове

Като актриса

Класации

Турнета и самостоятелни концерти 
Самостоятелни концерти
 2016 г. – „Номер 1“, Крокус Сити Хоул

Самостоятелно турне
 2010 – „Любовь спасёт мир“
 2016 – 2017 – „Номер 1“

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Руски телевизионни водещи
Украински актьори и актриси
Руски актьори и актриси
Членове на ВИА Гра
Украински поп певци
Украински певици
Руски поп певци
Руски певици
Днепродзержинск